When Greek Meets Greek – cortometraggio del 1913 diretto da Walter Edwin
When Greek Meets Greek – cortometraggio del 1915 diretto da Sidney Drew
When Greek Meets Greek – film del 1922 diretto da Walter West
When Greek Meets Greek – cortometraggio del 1927 diretto da Francis Corby